Pandawowie (dewanagari पाण्डव) – pięciu opisanych w Mahabharacie synów Pandu (dewanagari पांडु) i jego dwóch żon (Kunti i Madri):
 Ardźuna – pochodzący od Indry
 Bhima – pochodzący od Waju
 Judisztira – pochodzący od Jamy
 Nakula i
 Sahadewa – bliźniacy pochodzący od Aświnów

Trzech pierwszych było synami Kunti, dwóch pozostałych było bliźniakami zrodzonymi z Madri.

Poślubili wspólnie Draupadi.

Mitologia indyjska